Het judotoernooi in de klasse tot 52 kilogram voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2008 vond plaats op zondag 10 augustus 2008. Regerend olympisch kampioene was Xian Dongmei uit China, die haar titel wist te prolongeren voor eigen publiek. In totaal kwamen 22 judoka's uit 22 landen uit in de half-lichtgewichtklasse.

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Eindrangschikking

Vrouwen 52